Niemcy:
 Ulrichstein – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Vogelsberg
 Ulrichstein – pomnik
 Ulrichstein – pomnik przyrody